Brehm steht für:
 Brehm (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Brehm, Wohnplatz in Burg (bei Magdeburg)
 Brehminsel, Insel in der Ruhr

Siehe auch:
 Braem
 Bräm
 Brem